Thio (Nieuw-Caledonië)
 Thio (voorvoegsel), voorvoegsel in de scheikunde
 thio Natriumthiosulfaat.